Ожаровский — польская фамилия.

Известные носители:
 Ожаровский, Адам Петрович (1776—1855) — русский граф, генерал от кавалерии.
 Ожаровский, Владимир Фёдорович (1848—1911) — российский военачальник, участник русско-японской войны.
 Ожаровский, Ежи Марцин (ок. 1690—1741) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, обозный великий коронный, генерал-лейтенант войск коронных.
 Ожаровский, Каетан (1767—1811) — военный деятель Речи Посполитой, генерал-майор польской армии.
 Ожаровский, Пётр (ок.1725 — 1794) — польский полководец и политик.
 Ожаровский, Францишек (1783—1841) — российский государственный деятель, управляющий Царскосельским дворцовым правлением (1811—1817).